Anisomorpha är ett släkte av insekter. Anisomorpha ingår i familjen Pseudophasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Anisomorpha